Diese Liste der Abgeordneten zum Kärntner Landtag (16. Gesetzgebungsperiode) listet alle Abgeordneten zum Kärntner Landtag in der 16. Gesetzgebungsperiode auf. Die Gesetzgebungsperiode dauerte vom 10. Dezember 1945 bis zum 7. November 1949.

Belege 
 Wilhelm Wadl: Das Jahr 1945 in Kärnten. Ein Überblick. Verlag des Kärntner Landesarchivs, Klagenfurt 1985, ISBN 3-900531-15-3, S. 106–124.

16
Britische Besatzungszone in Österreich